Le terme tournante peut désigner :

 une variante du tennis de table où les joueurs tournent autour de la table de ping-pong ;
 une forme de viol en réunion, dans laquelle la victime est violée successivement par plusieurs personnes ; cette atteinte grave contre les personnes est sévèrement punie par la loi dans de très nombreux pays.
 le nom de l'épreuve qui peut avoir lieu lors de la finale coupe du monde de saut d'obstacles.